James Fulton est un nom pouvant désigner:

 (1739-1826), juge et homme politique canadien de Nouvelle-Écosse
 (1830-1891), homme politique néo-zélandais
 (1846-1926), juge et homme politique britannique
 (1854-1928), ingénieur civil et arpenteur néo-zélandais
 (1868-1925), syndicaliste écossais
 (1873-1940), compositeur et chef d'orchestre américain
James G. Fulton (1903-1971), homme politique américain de Pennsylvanie
 (1940-2013), dermatologue américain
James Fulton (1950-2008), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (né en 1977), joueur anglais de cricket
 (né en 1992), copilote de course automobile irlandais

Voir aussi

Fulton, James